Cabri steht für:
 Cabri (Fluss), Fluss in Frankreich, entwässert über Morte, Saône und Rhône ins Mittelmeer
 Cabri (Saskatchewan), Stadt in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Guimbal Cabri G2, Hubschraubermodell des französischen Herstellers Hélicoptères Guimbal

Le Cabri steht für:
 Le Cabri, ehemaliger französischer Automobilhersteller

CABRI ist Abk. für
 Collaborative Africa Budget Reform Initiative, eine zwischenstaatliche Organisation, die eine Plattform für den Austausch unter afrikanischen Finanz-, Budget- und Planungsministerien bietet